

A rövidítés lehetséges feloldásai 
 Harry Potter, egy meseregénysorozat címe, és annak főszereplője
 Házi pálinka, a házilag vagy bérfőzdében főzött pálinka neve
 Hewlett-Packard, számítástechnikai vállalat
 Humanista Párt, magyarországi politikai párt
 H.P. Baxxter, a Scooter tagja
 a lóerő (LE) angol betűjele
 health points, életpontok rövidítése néhány játékban